Peron eller Perón kan syfta på:

 Personer med efternamnet Perón:
 Juan Perón
 Eva Perón
 Isabel Perón
 Péron (vattendrag), ett vattendrag i departementet Aisne i regionen Hauts-de-France i Frankrike, 
 Péron, Ain, en ort och kommun i departementet Ain i regionen Auvergne-Rhône-Alpes i Frankrike, 
 Desa Peron, en administrativ by i Jawa Tengah i Indonesien, 
 Peron (ort i Italien), en ort i Veneto i Provincia di Belluno i Italien,